Dustin Brown e Andrea Vavassori erano i detentori del titolo ma solo Brown ha deciso di difendere il titolo in coppia con Evan King.

In finale Alexander Erler e Lucas Miedler hanno sconfitto Zdeněk Kolář e Denys Molčanov con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Alexander Erler /  Lucas Miedler (campioni)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (primo turno)

  Roman Jebavy /  Adam Pavlasek (primo turno) 
  Zdeněk Kolář /  Denys Molčanov (finale)

Wildcard 

  Sandro Kopp /  Lukas Krainer (quarti di finale)

  Neil Oberleitner /  Joel Schwärzler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

NÖ Open 2022